Termenul „Acoladă” se poate referi la:

 în limba ; 
 Ritualul înălțării la rangul de cavaler, ceremonial medieval la primirea cuiva în rândul cavalerilor, care se dădea unui bărbat cu latul spadei ca semn al primirii lui în corpul cavalerilor feudali.
 Semn grafic { } în formă de arc sau boltă, orizontală sau verticală, prin care se desemnează faptul că mai multe elemente, cuvinte, formule, portative muzicale sunt legate între ele. (''vezi: Semne grafice)
 Formă de arc sau boltă, caracteristică stilului gotic și arhitecturii de la începutul Renașterii.